Борис Зеленский:
 Зеленский, Юрий Александрович (род. 1946) — командир подводной лодки К-278, капитан 1-го ранга.
 Зеленский, Юрий Борисович (1947—2015) — российский политический деятель, депутат Государственной думы (2007—2011).